Le terme ligne 44 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 44 du tram de Bruxelles

Voies ferrées 
 Ligne 44 des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

44